La donna serpente steht für:

 La donna serpente (Fabel), Fabel von Carlo Gozzi (1762)
 La donna serpente (Oper), Oper von Alfredo Casella (1932)